affinitás (kémia): a vegyületek reakcióra való hajlama
 affin transzformáció: koordinátapontok lineáris transzformációja a geometriában vagy lineáris algebrában
 affinitás (média): médiamutató egy műsor vagy médium két célcsoport közötti nézettségének mérésére